Planète rebelle (éditeur)
Planète rebelle (roman)
La Planète rebelle